Лауххаммер () — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Верхний Шпревальд-Лужица.   Занимает площадь 88,43 км². Официальный код  —  12 0 66 176.

Город подразделяется на 5 городских районов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга